Het seizoen 1972/73 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1972 en eindigde op 3 juni 1973. 

AS Herstalienne won in Vierde Klasse A, KFC Eendracht Zele won in Vierde Klasse B, Hoeselt VV won in Vierde Klasse C en FC Denderleeuw won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks uit 3A)
 R. Excelsior Mouscron (rechtstreeks uit 3A)
 KSC Maccabi Antwerp (rechtstreeks uit 3B)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Putte
 Retie SK

Brabant
 AS Auderghem
 FC Liedekerke

Limburg
 SK Bree

Oost-Vlaanderen
 KAV Dendermonde
 VC Jong Lede

West-Vlaanderen
 KVC Deerlijk Sport

Henegouwen
 FC Flénu Sport

Luik
 Aubel FC
 RCS Stavelotain

Luxemburg
 RCS Halanzy

Namen
 UBS Auvelais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 AS Herstalienne (kampioen 4A)
 KFC Eendracht Zele (kampioen 4B)
 Hoeselt VV (kampioen 4C)
 FC Denderleeuw (kampioen 4D)
 R. Dinant FC (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 US Ferrières (rechtstreeks uit 4A)
 RFC Malmundaria 1904 (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Halanzy (rechtstreeks uit 4A)
 KVCS Ieper (rechtstreeks uit 4B)
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 4B)
 Bosquetia FC Frameries (rechtstreeks uit 4B)
 FC Sint-Jozef SK Rijkevorsel (rechtstreeks uit 4C)
 Retie SK (rechtstreeks uit 4C)
 Sporting Houthalen (rechtstreeks uit 4C)
 K. Humbeek FC (rechtstreeks uit 4D)
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 4D)
 R. Cappellen FC (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Noot: R. Dinant FC en RCS Stavelotain eindigden op een gedeelde 2e plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie op plaats 2 eindigde en dus kon deelnemen aan de eindronde voor de tweede gerangschikte teams. R. Dinant FC won de wedstrijd met 2-0.

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. 

Door de fusie tussen R. Racing White (uitkomende in Eerste Klasse) en R. Daring Club de Bruxelles (uitkomende in Tweede Klasse) kwam er een extra plaats vrij in Derde Klasse. Hierdoor promoveerde R. Dinant FC via de eindronde.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4